Етър може да се отнася за:

 Древно име на река Янтра
 Етнографски музей на открито „Етър“

Отбори 
 ФК Етър, футболен клуб от Велико Търново, шампион на България за 1991 г., поддържащ единствено детско-юношеска футболна школа
 ПФК Етър 1924, несъществуващ футболен клуб от Велико Търново, основан през 2002 г. и разформирован през 2013 г.
 ФК Етър ВТ, футболен клуб от Велико Търново, основан през 2013 г., състезаващ се в Северозападната „В“ група от сезон 2013/14